Targoviste puede referirse a:

 Târgoviște, una ciudad en el condado de Dâmbovița, en Rumania; 
 Tărgovište, una ciudad de Bulgaria; o
 Trgovište, un municipio y villa de Serbia.